Der Supercup 1987 war die zweite Saison des Supercups. Der erste Lauf fand am 26. April 1987 auf dem Nürburgring und ebenso fand das Saisonfinale am 20. September dort statt. Insgesamt wurden in der Saison fünf Läufe in Deutschland ausgetragen.

Hans-Joachim Stuck konnte seinen Titel mit 52 Punkten verteidigen und gewann zum zweiten Mal die Meisterschaft. Die Fahrerwertung gewann erstmals das Porsche-Werksteam.

Meisterschaft 
Durch den Ausstieg des Sponsors sport auto und den Einstieg von Würth als Sponsor in die Meisterschaft, wurde in der Saison 1987 der Supercup nun unter dem Namen ADAC Würth Supercup ausgetragen. Das Reglement blieb jedoch unverändert. Als Ersatz für das im Vorjahr ausgefallene AVUS-Rennen wurde stattdessen das Flugplatzrennen Diepholz in den Rennkalender aufgenommen.

Wie in der Vorjahressaison war Hans-Joachim Stuck der stärkste Fahrer und siegte in den Rennen auf dem Nürburgring und auf dem Hockenheimring. Mit den zweiten Plätzen in Diepholz und dem Abschlussrennen, sowie einem dritten Rang im Norisring-Rennen, gewann er überlegen mit 52 Punkten die Meisterschaft.

Der für das Joest-Racing-Team gestartete zweitplatzierte Bob Wollek erreichte 37 Punkte. Jochen Dauer und Volker Weidler teilten sich mit 22 Punkten den dritten Platz.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 1987
Sportwagen-Rennserie